Ádám Antal (1929) geofizikus, az MTA rendes tagja
Ádám Antal (1930–2020) jogtudós, az Alkotmánybíróság tagja